Кузнецовская — название населённых пунктов:

Россия 
 Архангельская область
 Кузнецовская — деревня в Вельском районе.
 Кузнецовская — деревня в Коношском районе.
 Кузнецовская — деревня в Шенкурском районе.
 Вологодская область
 Кузнецовская — деревня в Верховажском районе.
 Кузнецовская — деревня в Вожегодском районе.
 Кузнецовская — деревня в Нюксенском районе.
 Кузнецовская — деревня в Маркушевском сельском поселении Тарногского района.
 Кузнецовская — деревня в Тарногском сельском поселении Тарногского района.
 Кузнецовская — деревня в Харовском районе.
 Республика Коми
 Кузнецовская — деревня в Прилузском районе.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 Кузнецовск
 
 
 Кузнечеевская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области, в документах может упоминаться как Кузнецовская.